VM i curling 2013 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i curling 2013 (mænd)
 VM i curling 2013 (kvinder)